Gai Centeni, magistrat romà 
 Marc Centeni Penula, militar romà